Slovo Phoenix má více významů:
 latinský název pro souhvězdí Fénix
 latinský název pro rod rostlin datlovník
 Phoenix — město v USA, hlavní město státu Arizona
 Phoenix (Afrika) — indická osada založená Mahátmou Gándhím
 Phoenix (hra) — automatová hra z roku 1980
 Phoenix (časopis) — v ČR vycházející časopis o ezoterice a duchovnu
 Phoenix (sonda) — sonda NASA pro výzkum Marsu
 Phoenix lékárenský velkoobchod — německý distributor léčiv s celoevropskou působností
 Phoenix Technologies – softwarová firma
 Phoenix – hudební skupina

Další významy:
 Původní jméno webového prohlížeče Mozilla Firefox a též kódové označení pro verzi 1.0.
 Program Phoenix – Program CIA během války ve Vietnamu
 Hudební alba
 Phoenix (album, Grand Funk Railroad) – album skupiny Grand Funk Railroad z roku 1972
 Phoenix (album, Labelle) – album skupiny Labelle z roku 1975
 Phoenix (album, Dan Fogelberg) – album hudebníka Dana Fogelberga z roku 1979
 Phoenix (album, Xymox) – album skupiny Xymox z roku 1991
 Phoenix (album, Vince Bell) – album hudebníka Vince Bella z roku 1994
 Phoenix (album, The Warlocks) – album skupiny The Warlocks z roku 2002
 Phoenix (album, Asia) – album skupiny Asia z roku 2008
 Phoenix (album, Dreamtale) – album skupiny Dreamtale z roku 2008
 Phoenix (album, Zebrahead) – album skupiny Zebrahead z roku 2008
 Phoenix (album, Emil Bulls) – album skupiny Emil Bulls z roku 2009
 Phoenix (album, Just Surrender) – album skupiny skupiny Just Surrender z roku 2010
 Phoenix (album, The Classic Crime) – album skupiny The Classic Crime z roku 2012
 Phoenix (album, Rita Ora) – album zpěvačky Rita Ora z roku 2018

Příjmení Phoenix má více lidí:
 Beth Phoenix — americká profesionální wrestlerka
 Joaquin Phoenix — americký herec
 River Phoenix — americký herec

Slovo Phoenix tvoří i součást názvů:
 AIM-54 Phoenix — americká řízená střela vzduch-vzduch
 Phoenix Arts — zaniklá pražská herní vývojářská společnost
 Phoenix Coyotes — americký hokejový klub
 Manchester Phoenix — britský hokejový klub
 Bristol Phoenix — britský experimentální letecký motor z 30. let 20. století

Související články 
 Fénix (rozcestník)